Романково — название населённых пунктов в России:
 Романково — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Романково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
Другое
 Романково — палеолитическая стоянка в Днепропетровской области (Украина), открытая при строительстве Днепродзержинской ГЭС.